Westelijk deel van Noord-Brabant, met onder andere Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal.
 Westelijk deel van Vlaams-Brabant, met onder andere Brabantse Kouters, Pajottenland en Zennevallei.